The Doll's Revenge – film del 1907 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Doll's Revenge – film del 1911 diretto da Percy Stow